Ла-Сельва-де-Мар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 7,2 км². Население — 220 человек (на 2010 год). Крупнейший населённый пункт муниципалитета — прибрежный городок Эль-Порт-де-Ла-Сельва.

Население

География
Муниципалитет находится у подножия горы Вердера, которая относится к Сьерра-де-Родес.

Достопримечательности
На территории муниципалитета расположен Национальный парк Кап-де-Креус, монастырь Эмпурды Сан-Пере-де-Родес, руины замка Сан-Сальвадор-де-Вердера, романская церковь Св. Себастьяна, римские мосты и мельницы.

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de La Selva de Mar
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны